Die Communauté d’agglomération Vienne Condrieu ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération in den Départements Isère und Rhône in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Sie wurde am 1. Januar 2018 gegründet und umfasst 30 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Vienne. Eine Besonderheit liegt in der Département-übergreifenden Struktur der Mitgliedsgemeinden.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2018 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen 
 Communauté d’agglomération du Pays Viennois (auch VienneAgglo genannt) und
 Communauté de communes de la Région de Condrieu aus dem benachbarten Département Rhône. 
Gleichzeitig verließ die Gemeinde Meyssiez die Communauté de communes Bièvre Isère und schloss sich dem hiesigen Verband an.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Vienne Condrieu
Gemeindeverband im Département Isère
Gemeindeverband im Département Rhône
Gegründet 2018